Carter Ashton (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le fils du joueur Brent Ashton.

Carrière de joueur 
Né à Winnipeg alors que son père, Brent Ashton, évoluait pour les Jets de Winnipeg. Il fut ralenti par une blessure lors de sa première saison complète dans la Ligue de hockey de l'Ouest où il ne récoltant que 9 points en 40 parties. L'année suivante, il améliora grandement son total de points, marquant 30 buts et ajouta 20 mentions d'assistances. Il fut sélectionné en fin de première ronde par le Lightning de Tampa Bay lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 2009. Il participe avec l'équipe LHOu à la Super Serie Subway en 2009 et 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||40 ||5 ||4 ||9 ||21 ||19 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2008-2009 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||70 ||30 ||20 ||50 ||93 ||11 ||1 ||2 ||3 ||15
|-
|2009-2010 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||28 ||13 ||13 ||26 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Pats de Regina ||LHOu ||37 ||11 ||14 ||25 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||11 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Pats de Regina ||LHOu ||29 ||16 ||11 ||27 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Americans de Tri-City ||LHOu ||33 ||17 ||27 ||44 ||62 ||10 ||3 ||5 ||8 ||4
|-
|2010-2011 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||54 ||18 ||17 ||35 || 58|| -|| -||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Marlies de Toronto ||LAH || 7|| 2|| 1|| 3|| 8|| 6|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2011-2012 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||15 ||0 ||0 || 0||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 53|| 11|| 8|| 19|| 67|| 9|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH || 24 || 16 || 7 || 23 || 30 || 12 || 4 || 5 || 9 || 16
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 32 || 0 || 3 || 3 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 12|| 4|| 4|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Crunch de Syracuse || LAH || 29 || 3 || 11 || 14 || 61 || 3 || 0 || 0 || 0 || 7
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 7|| 0 || 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 46|| 13|| 10|| 21|| 61|| 9|| 0|| 0|| 0|| 38
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 59 || 18 || 10 || 28 || 48 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 6 ||2 ||1 ||	3 ||4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 36 || 9|| 5|| 14|| 26|| - || - || - || - || - 
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL ||62 || 15|| 10|| 25|| 39|| - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021||  Leksands IF || SHL || 24 || 13 || 6 || 19 || 16 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2021-2022|| Leksands IF || SHL || 52 || 7 || 15 || 22 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

| 54 || 0 || 3 || 3 || 32 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Leksands IF